Tscheremchowo () ist eine russische Ortsbezeichnung:
 Tscheremchowo, Stadt in der Oblast Iskutsk

 Tscheremchowo (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Tscheremchowo (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk

 Tscheremchowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Dossitten, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Tscheremchowo (Tomsk), Siedlung in der Oblast Tomsk